Ізолепіс (Isolepis) — рід трав'янистих рослин родини Осокові (Cyperaceae).
Містить близько 70 видів. Зустрічається в прохолодному тропічному та помірному кліматі, часто в Африці та Австралазії.

Вперше був описаний плодовитим ботаніком Робертом Брауном в 1810 році. У 1870 році ботанік Boeckeler розпустив рід, поклавши більшість назв під інший рід, Scirpus (Комиш). На початку 20 століття, виходячи з робіт Беклера, рід Ізолепіс не згадувався також іншими ботаніками. Лише наприкінці 20 століття Ізолепіс був відновлений як окремий рід завдяки ембріологічним дослідженням.

Однорічні, рідше багаторічні трав'янисті рослини. Стебла прості, тонкі, тригранні; листки ниткоподібні.

Оцвітина (щетинки) відсутня.

Види 

 Isolepis alpina Hook.f.
 Isolepis angelica B.L.Burtt
 Isolepis antarctica (L.) Roem. & Schult.
 Isolepis aucklandica Hook.f.
 Isolepis australiensis (Maiden & Betche) K.L.Wilson
 Isolepis basilaris Hook.f.
 Isolepis beccarii (Boeckeler) Goetgh. & D.A.Simpson
 Isolepis bicolor Carmich.
 Isolepis brevicaulis (Levyns) J.Raynal
 Isolepis bulbifera (Boeckeler) Muasya
 Isolepis caligenis (V.J.Cook) Soják
 Isolepis capensis Muasya
 Isolepis carinata Hook. & Arn. ex Torr.
 Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.
 Isolepis congrua Nees
 Isolepis costata Hochst. ex A.Rich.
 Isolepis crassiuscula Hook.f.
 Isolepis cyperoides R.Br.
 Isolepis diabolica (Steud.) Schrad.
 Isolepis digitata Nees ex Schrad.
 Isolepis distigmatosa (C.B.Clarke) Edgar
 Isolepis expallescens Kunth
 Isolepis fluitans (L.) R.Br.
 Isolepis gaudichaudiana Kunth
 Isolepis graminoides (R.W.Haines & Lye) Lye
 Isolepis habra (Edgar) Soják
 Isolepis hemiuncialis (C.B.Clarke) J.Raynal
 Isolepis hookeriana Boeckeler
 Isolepis humbertii (Cherm.) J.Raynal
 Isolepis humillima (Benth.) K.L.Wilson
 Isolepis hystrix (Thunb.) Nees
 Isolepis incomtula Nees
 Isolepis inconspicua (Levyns) J.Raynal
 Isolepis inundata R.Br.
 Isolepis inyangensis Muasya & Goetgh.
 Isolepis karroica (C.B.Clarke) J.Raynal
 Isolepis keniaensis Lye
 Isolepis kilimanjarica R.W.Haines & Lye
 Isolepis lenticularis R.Br.
 Isolepis leptostachya Kunth
 Isolepis leucoloma (Nees) C.Archer
 Isolepis levynsiana Muasya & D.A.Simpson
 Isolepis ludwigii (Steud.) Kunth
 Isolepis marginata (Thunb.) A.Dietr.
 Isolepis minuta (Turrill) J.Raynal
 Isolepis montivaga (S.T.Blake) K.L.Wilson
 Isolepis moseleyana (Boeckeler) Muasya
 Isolepis namaquana Muasya & J.Viljoen
 Isolepis natans (Thunb.) A.Dietr.
 Isolepis nigricans Kunth
 Isolepis oldfieldiana (S.T.Blake) K.L.Wilson
 Isolepis omissa J.Raynal
 Isolepis pellocolea B.L.Burtt
 Isolepis pottsii (V.J.Cook) Soják
 Isolepis praetextata (Edgar) Soják
 Isolepis producta (C.B.Clarke) K.L.Wilson
 Isolepis prolifera (Rottb.) R.Br.
 Isolepis pseudosetacea (Daveau) Gand.
 Isolepis pusilla Kunth
 Isolepis ranko (Steud.) Vegetti
 Isolepis reticularis Colenso
 Isolepis rubicunda Kunth
 Isolepis ruwenzoriensis R.W.Haines & Lye
 Isolepis sepulcralis Steud.
 Isolepis setacea (L.) R.Br.
 Isolepis sororia Kunth
 Isolepis stellata (C.B.Clarke) K.L.Wilson
 Isolepis striata (Nees) Kunth
 Isolepis subtilissima Boeckeler
 Isolepis sulcata (Thouars) Carmich.
 Isolepis tasmanica (S.T.Blake) K.L.Wilson
 Isolepis tenuissima (Nees) Kunth
 Isolepis trachysperma Nees
 Isolepis varians Steud.
 Isolepis venustula Kunth
 Isolepis verrucosula (Steud.) Steud.
 Isolepis victoriensis (N.A.Wakef.) K.L.Wilson
 Isolepis wakefieldiana (S.T.Blake) K.L.Wilson

Посилання 
 Ізолепіс витончений, очерет пониклий, волосяна трава, сцирпус пониклий  
 
Осокові